Пирасес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь 25,29 км². Население — 104 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Ficha de la población 

Муниципалитеты Уэски